Душан Ковачевић  се може односити на:
 Душан Ковачевић, српски академик, драмски писац, сценариста и позоришни радник.
 Душан Ковачевић (генерал), генерал-мајор Војске Републике Српске
 Душан Ковачевић (глумац), црногорски глумац